Matteo Berrettini e Fabio Fognini erano i detentori del titolo, ma Fognini ha scelto di partecipare alla concomitante Laver Cup. Berrettini ha partecipato in coppia con Simone Bolelli perdendo in finale contro Divij Sharan e Igor Zelenay con il punteggio di 6-3, 3-6, [10-8].

Teste di serie 

  Nikola Mektić /  Franko Škugor (semifinale)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (semifinale)

  Roman Jebavý /  Philipp Oswald (primo turno)
  Marcelo Demoliner /  Matwé Middelkoop (primo turno)

Wildcard 

  Evgenij Donskoj /  Konstantin Kravčuk (primo turno)

  Evgenij Karlovskij /  Andrej Rublëv (primo turno)

Ranking protetto 

  Ričardas Berankis /  Janko Tipsarević (primo turno)

  Jozef Kovalík /  Hans Podlipnik-Castillo (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Petersburg Open 2019